Запотлан има више значења:

 Запотлан (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Запотлан, Гасолинера (Запотлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Запотлан (Атенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику